— вид рода  семейства .

Ареал 
Растения встречаются в Южной Америке в Боливии.

Биологическое описание 
Salvia atrocyanea достигает 1,75 м в высоту. Цветки ярко-синего цвета, собранные в соцветия; имеются большие зелёные чашечки и прицветники с синим оттенком.

Культивирование 
Salvia atrocyanea выращивается в качестве декоративного садового растения.

Примечания

Литература 
 Sutton, John (2004). The Gardener's Guide to Growing Salvias. Workman Publishing Company. p. 88. ISBN 978-0-88192-671-2.

Ссылки 
 
 
 The Plant List: Salvia atrocyanea Epling

Котовниковые
Флора Южной Америки
Декоративные растения